Le Tigre blanc est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Tigre blanc (), roman américain de  paru en 1987 ;
 Le Tigre blanc (), film de guerre-fantastique russe de Karen Chakhnazarov sorti en 2012.
 Le Tigre blanc (), roman indien d'Aravind Adiga sorti en 2008 et traduit en français la même année
 Le Tigre blanc (), film Netflix sorti en 2021 tiré du roman best-seller d'Aravind Adiga
Tigre Blanc (comics) est également l'alias de plusieurs super-héros de chez Marvel.

Voir aussi